Reprezentacja Kanady w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Kanady. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Ameryki

Udział w igrzyskach panamerykańskich 

Piłka ręczna w Kanadzie
Kanada
Kanadyjskie reprezentacje narodowe